Духовка:
 Духо́вка — обыденное название духового шкафа.

Названия населённых пунктов

Россия 
 Духовка — деревня в Шатровском районе Курганской области.
 Духовка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.

Реки 
 Духовка — приток Тавды
 Духовка (Подречка) — приток Цны.
 Духовка — приток Исети.
 Духовка — приток Ковы.